Billotey est un nom de famille peu commun, deux frères furent connus :
 Louis Billotey (1883-1940) : peintre français
 Pierre Billotey (1886-1932) : écrivain français

Homonymie de patronyme